Der er flere personer som hedder Leif Mikkelsen:
 Leif Mikkelsen (håndbold) – træner for det danske herrelandshold i håndbold 1977-1987
 Leif Mikkelsen (politiker) (født 1945) – folketingspolitiker, medlem af Ny Alliance (tidligere medlem af Venstre)